Звонников — фамилия; имеет женскую форму Звонникова.
 Звонников, Алексей Иванович (1865—1919) — генерал-лейтенант, начальник Военно-юридической академии в 1912—1917 гг.
 Звонников, Николай Алексеевич (1889—1976) — полковник лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.